Ayoub ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Williams Ayoub (* 1922), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 François Ayoub (1899–1966), syrischer Erzbischof der Maronitischen Kirche auf Zypern und in Syrien
 Joseph Ayoub (* 1980), französischer Mathematiker
 Lucy Ayoub (* 1992), israelische Moderatorin
 Mahmoud Ayoub (* 1935), syrischer Islamwissenschaftler, Religionswissenschaftler, Hochschullehrer, Persönlichkeit des Islams in den USA
 Raymond Ayoub (1923–2013), US-amerikanischer Mathematiker
 Souheil Ayoub (* 1936), libanesischer Fechter
 Susanne Ayoub (* ~1965) österreichisch-irakische Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin
 Yassin Ayoub (* 1994),  marokkanisch-niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ayoob
 Ayub
 Ayyoub